3518 Florena – asteroide della fascia principale
 Filippo Florena –  avvocato e senatore italiano